Теобалд III од Шампање (13. мај 1179 - 24. мај 1201) био је гроф Шампање од 1197. године до своје смрти.

Биографија 
Теобалд је син Хенрија I од Шампање и Марије Француске. Брат је јерусалимског краља Хенрија II од Шампање. 

Током 1199. године започели су планови за нови крсташки поход који би био IV по реду. Идеја је потекла од групе француских и фламанских барона. Били су то занесењаци који су намеравали да се врате идеалима Првог крсташког рата. Сматрали су да је одступање од првобитних идеја крсташких ратова довело до неуспеха у Другом и Трећем. Вођа овог покрета био је Теобалд. О томе је обавестио папу Иноћентија III који је био одушевљен идејом и дао дозволу за покретање похода. Убрзо први проповедници крећу на турнеју по Европи. Иако су обишли многобројне градове, одзив је био више него бедан. Тако је поход пропао. Теобалд је умро разочаран 1201. године. Међутим, идеју је преузео гроф Бонифације Монфератски, брат Виљема Монфератског и Конрада, јерусалимског краља. Он ће бити један од главних учесника Четвртог крсташког рата.

Породица 
Теобалд је оженио Бланку Наварску, сестру краља Санча од Наваре. Син Бланке и Теобалда био је Теобалд I од Наваре.

Породично стабло

Референце

Литература 
 

Рођени 1179.
Умрли 1201.
Крсташи
Личности Четвртог крсташког рата
Династија Блоа
Грофови Шампање